По́нсе (, ) — фамилия и топоним:
 Понсе — город-порт на юге Пуэрто-Рико, второй по величине город страны.
 Понсе () —  коммуна во Франции, в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона.
 Понсе — десантный транспорт-док типа «Остин», корабль Военно-морских сил США, названный в честь города Понсе.

Фамилия 
 Понсе, Андрес (род. 1996) — венесуэльский футболист.
 Понсе, Анибал (1898—1938) — аргентинский психолог.
 Понсе, Анхела (род. 1991) — испанская трансгендерная женщина, победительница конкурса «Мисс Испания».
 Понсе, Вальдо (род. 1982) — чилийский футболист, центральный защитник клуба «Крус Асуль».
 Понсе, Лола (род. 1977) — аргентинская певица и фотомодель.
 Понсе, Луктор (1914—1998) — нидерландский композитор и пианист.
 
 Понсе, Мигель Анхель (род. 1989) — американский футболист.
 Понсе, Серхио (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Понсе, Шарль-Жак (1655—1706) — французский врач и путешественник.
 Понсе, Эсекьель (род. 1997) — аргентинско-испанский футболист, нападающий клуба «Спартак».

Составные фамилии 
 Понсе де Ла-Грав, Гийом (1725—1803) — французский историк.
 
 Понсе Миранда, Нефтали (1908—?) — эквадорский шахматист и дипломат.